Era figlia di Ludovico I Gonzaga, signore di Mantova e di Alda d'Este.

Discendenza 
Sposò nel 1386 Carlo I Malatesta, signore di Rimini, senza discendenza.
Non avendo figli, Carlo ottenne dal papa Martino V, nel 1428 a scapito del ramo di Pesaro, che fossero legittimi i bastardi di Pandolfo.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 

E
G